Рио Флоридо има више значења:

 Рио Флоридо, Јача (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Флоридо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Флоридо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио Флоридо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Рио Флоридо, Лас Анимас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Флоридо (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рио Флоридо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рио Флоридо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рио Флоридо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Рио Флоридо, Ел Ранчито (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику